Alter Turm bezeichnet:

Burg und Türme:
 Alter Turm (Dudweiler), in Dudweiler, Stadtteil von Saarbrücken, Saarland
 Alter Turm (Eitorf), 1945 zerstörtes Wahrzeichen von Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Alter Turm (Gondelsheim), in Gondelsheim, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Alter Turm, anderer Name der Burg Honstetten, Burgruine in Honstetten (Eigeltingen), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Alter Turm (Lülsdorf), in Lülsdorf (Niederkassel), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Alter Turm (Mettlach), in Mettlach, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Alter Turm (Ottweiler), in Ottweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Alter Turm (Ranzel), in Ranzel (Niederkassel), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Alter Turm (Rothemann), nahe Rothemann (Eichenzell), Landkreis Fulda, Hessen; siehe Warttürme im Landkreis Fulda

Berge und Erhebungen:
 Alter Turm (Stölzinger Gebirge) (418,1 m), Berg im Stölzinger Gebirge, bei Rotenburg an der Fulda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Alter Turm (Westliches Rhönvorland) (347,7 m), Erhebung im Westlichen Rhönvorland zwischen Eichenzell und Rothemann, Landkreis Fulda, Hessen

Siehe auch:
 Burgruine Alter Turm Aach
 Burgruine Rodenberg (Rotenburg auf dem Alten Turm)
 Alter Fernsehturm
 Alter Kirchturm
 Alter Wasserturm